Colo steht für:

 Colo, Vulkan auf der indonesischen Insel Una-Una
 Colo (Iowa), Ort im Story County, Iowa, Vereinigte Staaten
 Colo (Einheit), altes spanisches Längenmaß
 Colo (Gorilla), langlebigstes aller bekannten Gorillaindividuen
 einen Werkstoff aus Polyurethan

Colo ist der Familienname folgender Personen:
 Nando de Colo (* 1987), französischer Basketballspieler
 Octavio Colo (* 1994), uruguayischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Colo Colo
 Collo
 Kolo
 Kohlow
 Kollo